Izz al-Din Kaykaus I, sultà de Rum del 1211 al 1221.
 Izz al-Din Kaykaus II, sultà de Rum del 1246 al 1256 i del 1257 al 1261.